Мария Элиза Силва (, род. 7 мая 1999 года), более известная под мононимом Элиза — португальская певица, победительница 54-го музыкального фестиваля . Как занявшая первое место, она должна была представить свою страну с песней «» на конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме, однако конкурс был отменён в связи с пандемией COVID-19.

23 марта 2020 года было объявлено, что RTP, национальный телевещатель Португалии, не выберет её повторно в качестве представительницы страны на Евровидении-2021 путём внутреннего отбора. Позже, 28 апреля 2021 года, было анонсировано, что Элиза будет оглашать баллы жюри Португалии в финале конкурса 2021 года.

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Примечания 

Представители Португалии на «Евровидении»
Участники «Евровидения-2020»
Википедия:Биографии современников